Distrikt Buenos Aires bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Buenos Aires (Morropón), Distrikt in der Provinz Morropón (Region Piura)
 Distrikt Buenos Aires (Picota), Distrikt in der Provinz Picota (Region San Martín)